DHF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Abu Dhabi Dhafra Air Force base, Al Dhafra, Emirati Arabi Uniti